Lake Valley ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Lake Valley (Kalifornien)
 Lake Valley (Sierra County, New Mexico)
 Lake Valley (San Juan County, New Mexico)
 Lake Valley (Oklahoma)

Seen:
 Lake Valley (Nevada), im Lincoln und White Pine County